AFC Champions League 2015 var den 13:e upplagan av det asiatiska kontinentala mästerskapet i fotboll för klubblag, AFC Champions League. 49 lag från 21 länder deltog i spel som avgjordes med tre omgångar; ett inledande kvalspel, följ av ett gruppspel om åtta grupper med fyra lag vardera (totalt 32 lag), samt ett sista avgörande utslagsspel med dubbelmöten.

Regerande mästare från 2014 var Western Sydney Wanderers från Australien. Laget lyckades ej kvalificera sig till utslagsspelet, då man slutade på tredje plats i grupp H.

Guangzhou Evergrande från Guangzhou, Kina, blev mästare efter att ha besegrat Al-Ahli från Dubai, Förenade Arabemiraten.

Kvalomgångar

Kvalomgång 1

Kvalomgång 2

Playoff-omgången

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Slutspel

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler
Lottningen till kvartsfinalerna hölls den 18 juni 2015.

Semifinaler
Matcherna till semifinalerna var baserade på kvartsfinallottningen.

Final

Källor

2015
2015 i Asien
Fotbollssäsongen 2015